A Universidade de Capitolium é uma instituição de ensino superior brasileira fundada em 1992.

Na intenção de trabalhar como uma universidade do público, gerência dependente do congresso italiano, começa a desenvolver raças da universidade, mestres dos programas e cursos diferentes, com o único objetivo para servir às câmaras legislativas com que teve o acordo, obtendo o prestige grande da universidade. Os 2003 como a universidade internacional foram considerados por UNESCO dentro.

Universidades do Brasil